Shitou bezeichnet:

 Shitou (Lujiang) (石头镇), Großgemeinde im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Shitou (Luochuan) (石头镇), Großgemeinde im Kreis Luochuan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shitou (Rong) (石头镇), Großgemeinde im Kreis Rong im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shitou (Yulong) (石头白族乡), Nationalitätengemeinde der Bai im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan